Мохамед Камара ( або ):
 Мохаммед Камара (нар. 1975) — гвінейський футболіст.
 Мохамед Камара (нар. 1980) — гвінейський футболіст.
 Мохамед Камара (нар. 1981) — сьєрралеонський футболіст.
 Мохамед Камара (нар. 1987) — сьєрралеонський футболіст.
 Мохамед Камара (нар. 1990) — гвінейський футболіст.
 Мохамед Алі Камара (нар. 1997) — гвінейський футболіст.
 Маді Камара (нар. 1997) — гвінейський футболіст.
 Мохамед Камара (нар. 2000) — малійський футболіст.